«Каспер» () — фильм Брэда Силберлинга. Главные роли в фильме исполнили: Кристина Риччи, Билл Пуллман и Кэти Мориарти. Слоган фильма: «Дружба превыше всего».

Сюжет 
Грезящий о погибшей жене Амелии, специалист по паранормальным явлениям доктор Харви путешествует вместе со своей дочерью Кэт по всей стране, надеясь войти наконец в контакт со своей любимой. Таким образом, отец с дочерью оказываются в Уипстафе — поместье, в котором обитают три злых призрака (Стретч, Стинки и Фатсо). Владелица особняка, мисс Керриган, нанимает доктора Харви для их изгнания в надежде найти якобы спрятанные в замке сокровища. И вот Кэт знакомится с Каспером — дружелюбным привидением ребёнка, отличающимся от своих злых дядек.

Тем временем мисс Керриган приказывает своему адвокату Дибсу следить за доктором Харви и Кэт, успевшей подружиться с Каспером. Девочка хочет устроить вечеринку, чтобы понравиться своим новым одноклассникам, в особенности, парню по имени Вик. Обстоятельства складываются так, что доктор Харви становится призраком, а лекарства, которое изобрёл отец Каспера, хватает только на одного…

Пожертвовав возможностью снова стать человеком, Каспер получает шанс потанцевать с Кэт на балу — призрак Амелии превращает Каспера в живого мальчика всего на один час.

В ролях 
 Малачи Пирсон — Каспер (МакФадден), привидение (озвучивание)
 Девон Сава — Каспер в живом обличии
 Кристина Риччи — Кэйтлин «Кэт» Харви, дочь Джеймса и Амелии Харви
 Билл Пуллман — доктор Джеймс Харви, муж Амелии, отец Кэт
 Эми Бреннеман — Амелия Харви, дух, покойная жена Джеймса, мать Кэт
 Кэти Мориарти — Керриган Критенден
 Эрик Айдл — адвокат Пол «Дибс» Плуцкер
 Джо Найпот — Стретч, привидение (озвучивание)
 Джо Аляски — Стинки, привидение (озвучивание)
 Брэд Гарретт — Фатсо, привидение (озвучивание)
 Гэретт Рэтлиф Хенсон — Вик де Филлиппи, парень Эмбер
 Джессика Уэссон — Эмбер Уайтмайр, подружка Вика
 Чонси Леопарди — Ники
 Бен Стайн — мистер Руг
 Дон Новелло — отец Гвидо Сардуччи
 Фред Роджерс — мистер Роджерс
 Уэсли Томпсон — мистер Кёртис
 Дэн Эйкройд — охотник за привидениями
 Джесс Харнелл — Арнольд (озвучивание)
 Клинт Иствуд — эпизод
 Родни Дэнджерфилд — эпизод
 Мел Гибсон — эпизод

Факты 
 Несмотря на комедийность фильма, в нём, тем не менее, очень много мрачных оттенков, касающихся смерти и незаконченных дел людей на земле. Это же можно сказать и о мультфильмах про Каспера, где изображаются привидения маленьких детей, щенков и  животных, что означает, что они умерли в этом возрасте.
 В фильме появляется Дэн Эйкройд (09:22) в роли Рэя Стэнца — одного из четырёх охотников за привидениями. Многие знаменитости появились как камео, в том числе Родни Дэнджерфилд, Мел Гибсон, Клинт Иствуд.
 Фамилия Каспера — Мак-Фэйдден. Её можно увидеть в газетном заголовке статьи про его отца, которую читает Кэт. В целом это единственная экранизация про Каспера, в которой раскрываются его прошлое и причина смерти.
 Это второй фильм, где Кристина Риччи влюбляется в Девона Саву (который играет тут Каспера в человеческом обличии). Любовные отношения были у их героев в фильме «Сейчас и тогда».
 Кинокритик Сергей Кудрявцев в своей книге «3500 кинорецензий» отмечает:
Забавнее всего то обстоятельство, что некоторые ревнители нравственности грозились подать жалобу в Сенат США, который должен был бы осудить детскую сказку за наличие в ней оскорбляющих намёков на половые признаки у призраков (не по этой ли причине и американский критик Леонард Молтин тоже посчитал «Каспер» полным провалом?). Ведь в одной из сцен вовсе не страшное привидение по имени Каспер (так лишь в самый первый миг может испугать спилберговский Е. Т., который потом вызывает чуть ли не слёзы умиления) превращается в красивого мальчика, с которым танцует, тесно прижавшись к нему, девочка-подросток Кэт, уже имеющая явные черты взрослой женщины. А ведь диснеевская мультипликация десятилетиями приучала многих юных зрителей как бы к бесполым героям

Критика 
Кинокритик Сергей Кудрявцев в своей книге «3500 кинорецензий» отмечает неуместную мрачность фильма:

Фильм дебютанта в большом кино, 31-летнего Брэда Силберлинга (ранее он работал на телевидении), тоже напоминает чёрную мистическую комедию Бэрри Зонненфелда. Однако во второй половине «Каспера» комические выверты призраков, разные «киношные хохмы» (если верить титрам, только Роджер Дейнджерфилд появляется собственной персоной, а вот Клинт Иствуд и Мел Гибсон впечатаны в изображение благодаря компьютерным ухищрениям Денниса Мёрена и Майкла Лантьери, удививших мир ещё в «Парке юрского периода») уступают место более морализаторским эпизодам. Изначально добрый Каспер оказывается «святее всех святых», а его хулиганствующие собратья проникаются сочувствием к доктору Харви, отцу Кэт. Но всё-таки лучше смеяться до упаду от начала и до конца на старой эксцентрической комедии «Задержите это привидение» с участием Эббота и Костелло

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Каспер (привидение)
Фильмы США 1995 года
Кинокомедии 1995 года
Мистические фильмы США
Семейные фильмы США
Фильмы США в жанре фэнтези
Чёрные комедии США
Фильмы Amblin Entertainment
Фильмы на английском языке
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы о Хэллоуине
Фильмы о привидениях